

Letteratura
 Auguste Dupin – personaggio immaginario ideato da Edgar Allan Poe

Persone
 George Sand, in arte Aurore Dupin (1804-1876) –  scrittrice e drammaturga francese
 André Dupin (1783-1865) – giurista, avvocato e politico francese
 Charles Dupin (1784-1873) – matematico francese
 Louis Ellies Dupin (1657-1719) – storico della chiesa francese
 Louis Madeleine Edouard Dupin de Saint-Andrè (1814-1866) – militare francese
 Louise Sébastienne Danton Dupin (1776-1856) – personalità legata alla Rivoluzione francese
 Miguel Calmon Dupin e Almeda (1796-1865) – politico brasiliano

Televisione
 Il commissario Dupin – serie televisiva tedesca basata sui romanzi di Jörg Bong